Slovo atestace není zcela jednoznačné a může být označením pro:

 písemný dokument, osvědčení, potvrzení o provedeném testu – neboli atest
 atestace (zkouška) – hodnocení odborné způsobilosti některých profesí, kvalifikační zkouška lékařů a veterinářů
 atestace (lékaře)
 atestace (metrologie) – metrologické úkony, jež stanoví nepravděpodobnější hodnoty udávané nějakým měřidlem

Externí odkazy